Kunze kan som auktorsförkortning betyda:

 Gustav Kunze
 Karl Sebastian Heinrich Kunze

Robotskapade auktorsförkortningar